Caelum steht für:
 lateinisch für Grabstichel (Sternbild)
 lateinisch für Uranos
 lateinisch für Himmel, Himmelsgewölbe